

Geografia

Chillicothe – città della Contea di Peoria, Illinois
Chillicothe – città della Contea di Wapello, Iowa
Chillicothe – capoluogo della Contea di Livingston, Missouri
Chillicothe – capoluogo della Contea di Ross, Ohio
Chillicothe – città della Contea di Hardeman, Texas

Altro
3177 Chillicothe – asteroide